Майбутня 1-ша ракетка світу Амелі Моресмо виграла титул, у фіналі перемігши Кім Клейстерс з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= А Моресмо
| RD1-score01-1=3
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=79
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Р Куті-Кіш
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=67
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= М Ореманс
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Б Ріттнер
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= А Герші
| RD1-score05-1=77
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Й Крюгер
| RD1-score06-1=65
| RD1-score06-2=5
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= Р Кучерова
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= Б Швартц
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=3
| RD1-team09= Г Надьова
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=0
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= К Грдлічкова
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Р Пеліканова
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= К Блек
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Р Гранде
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= А Кокто
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= Л Черванова
| RD1-score15-1=64
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=6
| RD1-team16=
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= А Моресмо
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=7
| RD3-team02= Б Швартц
| RD3-score02-1=5
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03= 
| RD3-team03= К Грдлічкова
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=6
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2=1
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01=
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=77
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2= 
| RD2-team2=
| RD2-score2-1=1
| RD2-score2-2=62
| RD2-score2-3= 
| RD2-seed3= 
| RD2-team3= Зузана Гейдова
| RD2-score3-1=6
| RD2-score3-2=6
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4=3
| RD2-team4= Анка Барна
| RD2-score4-1=3
| RD2-score4-2=1
| RD2-score4-3= 
| RD3-seed1=6
| RD3-team1={{nowrap| Рената Кучерова}}
| RD3-score1-1=6| RD3-score1-2=3
| RD3-score1-3=77| RD3-seed2=3
| RD3-team2= Анка Барна
| RD3-score2-1=3
| RD3-score2-2=6| RD3-score2-3=62
}}

 Четвертий кваліфаєр 
{{Теніс сітка 1/4 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Кваліфікаційний матч
|team-width=175
| RD1-seed1=7
| RD1-team1= Алена Вашкова
| RD1-score1-1=4
| RD1-score1-2=6'''
| RD1-score1-3=5
| RD1-seed2=WC
| RD1-team2={{nowrap| Станіслава Грозенська}}
| RD1-score2-1=6| RD1-score2-2=2
| RD1-score2-3=7| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Людмила Ріхтерова| RD1-score3-1=2
| RD1-score3-2=6| RD1-score3-3=77| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Габріела Волекова
| RD1-score4-1=6| RD1-score4-2=3
| RD1-score4-3=63
| RD1-seed5= 
| RD1-team5= Бланка Кумбарова
| RD1-score5-1=3
| RD1-score5-2=2
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6= 
| RD1-team6= Стефані Девіль| RD1-score6-1=6| RD1-score6-2=6| RD1-score6-3= 
| RD1-seed7= 
| RD1-team7= Радка Пеліканова| RD1-score7-1=7| RD1-score7-2=6'''
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Анна Жарська
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=4
| RD1-score8-3= 
| RD2-seed1=WC
| RD2-team1=

Посилання 
 ITF singles results page 

Eurotel Slovak Open, одиночний розряд